Oliver! (musical), een Britse musical gebaseerd op Oliver Twist van Charles Dickens
Oliver! (film), een film uit 1968 gebaseerd op de musical Oliver!